Ayala () ist ein 

 ursprünglich orts- oder wohnortbezogener Familienname baskischer Herkunft mit der Bedeutung „Hangweide“
 hebräischer Vorname.

Namensträger 
 Aldo Ayala (* 1958), argentinischer Hockeyspieler
 Ana Ayala (* 1969), mexikanische Wasserspringerin
 Andrés Ayala (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio Ayala (* 1947), mexikanischer Basketballspieler
 Arturo Vázquez Ayala (* 1949), mexikanischer Fußballspieler
 Balthasar Ayala (1548–1584), spanischer Jurist und Richter 
 Celso Ayala (* 1970), paraguayischer Fußballspieler

 Derlis Ayala (* 1990), paraguayischer Leichtathlet
 Edwin Ernesto Ayala (* 1966), salvadorianischer Autor
 Elías Ayala (* 1935), paraguayischer Politiker, Jurist und Diplomat
 Eligio Ayala (1879–1930), paraguayischer Politiker und Jurist
 Enrique Ayala (* 1950), ecuadorianischer Historiker
 Eusebio Ayala (1875–1942), paraguayischer Politiker, Präsident 1921 bis 1923 und 1932 bis 1936
 Evelio Menjivar-Ayala (* 1970), salvadorianisch-US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Washington
 Fernando Zobel de Ayala (* 1960), philippinischer Unternehmer
 Francisco Ayala (1906–2009), spanischer Schriftsteller und Soziologe
 Francisco J. Ayala (1934–2023), spanisch-US-amerikanischer Genetiker, Evolutionsbiologe und Philosoph
 Gabriel Narciso Escobar Ayala (* 1971), paraguayischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Chaco Paraguayo
 Giuseppe Ayala (* 1945), italienischer Jurist und Politiker
 Guillermo Martínez Ayala (* 1995), mexikanischer Fußballspieler
 Héctor Ayala (1914–1990), argentinischer Gitarrist und Komponist
 Hugo Ayala (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Inés Ayala Sender (* 1957), spanische Politikerin
 Jacinto Ayala (* 1987), dominikanischer Schwimmer
 Jaime Augusto Zobel de Ayala (* 1959), philippinischer Unternehmer
 Jorge Ayala (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Ayala (Gangster), kolumbianischer Autodieb, Drogenhändler und Auftragsmörder

 Josep Ayala (* 1980), andorranischer Fußballspieler

 Julio César Turbay Ayala (1916–2005), kolumbianischer Politiker, Präsident 1978 bis 1982

 Marcos Ayala (* 1971), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Ayala (* 1942), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Mohamed Tahir Ayala (* 1951), sudanesischer Politiker
 Nuria Ayala (* 1970), spanische Synchronschwimmerin
 Patricia Ayala (* 1966), uruguayische Politikerin
 Paulie Ayala (* 1970), US-amerikanischer Boxer
 Pedro de Ayala (1475–1513), spanischer Diplomat
 Pilar López de Ayala (* 1978), spanische Schauspielerin
 Prudencia Ayala (1885–1936), salvadorianische Autorin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Rafael Ayala y Ayala (1913–1985), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tehuacán

 Rubén Ayala (* 1950), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Ruben S. Ayala (1922–2012), US-amerikanischer Politiker
 Tony Ayala Jr. († 2015), US-amerikanischer Boxer
 Victor Ayala (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Waman Puma de Ayala (1534–1615), indigener Übersetzer aus Peru

Siehe auch 
 López de Ayala

Sonstiges 
 Ciudad Ayala, Ort im mexikanischen Bundesstaat Morelos
 Ayala (Álava), Gemeinde in Spanien
 Islote Ayala, Insel

Einzelnachweise 

Familienname
Baskischer Personenname
Spanischer Personenname
Wohnstättenname